Autriche, en latin (puis d'autres langues dont l'anglais et l'italien) 
 Des termes se rapportant à l'Autriche (voir pages commençant par Austria)

 L’Austria, un navire de passagers qui a fait naufrage en 1858 (naufrage de l’Austria)